Walch steht für:
 Walch (Gras), Gräserart Aegilops cylindrica
 Walch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Druckerei Joh. Walch, deutsche Druckerei und ehemaliger Landkartenverlag

Walch ist der Name folgender Orte:
 Walch (Bad Feilnbach), Ortsteil von Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Walch (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Walch (Reut), Ortsteil von Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Walch (Siegenburg), Ortsteil von Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Walch (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Walsch
 Walsh